Klauer ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Klauer-Simonis (1918–2002), deutscher Künstler, Fotograf, Keramiker und Kunstpädagoge
 Georg Klauer (1876–1947), deutscher Jurist
 Harald Klauer (* 1960), deutscher Badmintonspieler
 Johann Christian Ludwig Klauer (1782–nach 1813), deutscher Bildhauer

 Marie Klauer (1816–1840), deutsche Theaterschauspielerin
 Martin Gottlieb Klauer (1742–1801), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Glauer